Slovo komora není jednoznačné a má dlouhou řadu různých významů:

obecný význam 
 oddělená místnost v domě nebo v bytě (často používaná pro skladování trvanlivých potravin)

speciální významy 
 důlní prostor určený k různým speciálním účelům
 dobývací komora
 trhací komora
 záchranná komora
 uzavřený prostor v některých technických zařízeních
 deionizační komora
 fotografická komora neboli fotokomora
 nábojová komora
 plavební komora
 spalovací komora
 šoupátková komora
 zhášecí komora
 uzavřený prostor užívaný pro popravy osob
 plynová komora
 dutá část nějakého tělesného orgánu
 mozková komora
 oční komora
 srdeční komora
 zařízení k registraci a indikaci průchodu částic hmoty
 bubliková komora
 jiskrová komora
 mlžná komora – neboli Wilsonova mlžná komora
 v dřívějších dobách také název státního úřadu či soudu, který spravoval majetek panovníka nebo jiného vysokého církevního a státního hodnostáře apod.
arcibiskupská komora
 Česká komora
 Dvorská komora
 Hvězdicová komora
Těšínská komora
knížecí komora
královská komora
 samosprávná profesní organizace některých oborů a profesí lidské činnosti, profesní sdružení:
 advokátní komora – například Česká advokátní komora
 agrární komora – například Agrární komora České republiky
 auditorská komora – například Komora auditorů České republiky
 komora architektů – například Česká komora architektů
 burzovní komora
 daňová komora – například Komora daňových poradců České republiky 
 exekutorská komora – například Exekutorská komora České republiky
 lékárnická komora – například Česká lékárnická komora
 lékařská komora – například Česká lékařská komora
 notářská komora – například Notářská komora České republiky
 obchodní neboli hospodářská komora – například Hospodářská komora České republiky
 stomatologická komora – například Česká stomatologická komora
 veterinární komora – například Komora veterinárních lékařů České republiky
 záchranářská komora – například Komora záchranářů zdravotnických záchranných služeb České republiky

 část zákonodárných sborů resp. parlamentů v některých státech
 dolní komora – Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR
 horní komora – Senát Parlamentu ČR
 Apoštolská Komora – úřad římské kurie, jenž spravuje papežský stolec
geografické názvy
 Komora (Holčovice) – část obce Holčovice v okrese Bruntál
 Komora (Chorvatsko) – vesnice v opčině Dvor v Sisacko-moslavinské župě v Chorvatsku
 Komory či Komorský svaz – ostrovní federativní republika v Indickém oceáně na severním konci Mosambického průlivu mezi Mosambikem a Madagaskarem nedaleko pobřeží východní Afriky
 Solná komora

Související články 
 Komoří
 Komorník

Externí odkazy